Guglielmo Rangoni (?-1188 circa), politico, figlio di Gherardo
 Guglielmo Rangoni (?-1215), podestà di Modena, figlio di Gherardo
 Guglielmo Rangoni (?-1266), podestà di Orvieto e di altre città
 Guglielmo Rangoni (?-1350), condottiero